CZE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coro (Venezuela)
 cze – codice ISO 639-2/B per la lingua ceca
 CZE – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Repubblica Ceca